Kvant (en cirílico, Квант; «cuanto» en ruso) puede referirse a:
 Kvant, revista científica rusa publicada a partir de 1970;
 Los módulos Kvant-1 y Kvant-2 de la estación espacial Mir.